Kürkənd – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Kürkənd – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian